Margaret Hamilton (1902–1985) amerikai színésznő
Margaret Hamilton (1936) amerikai informatikus